Sennefer est un nom porté au Nouvel Empire par différentes personnalités notamment de la .

 Sennefer, grand prêtre de Ptah sous  ;
 Sennefer, maire de Thèbes sous .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité